Bregenz (district)
 Bregenz (stad)
 Graafschap Bregenz